Любимов, Николай:
 Любимов, Николай Александрович (1858—1924) — протопресвитер Русской православной церкви.
 Любимов, Николай Алексеевич (1830—1897) — физик, публицист, заслуженный профессор Московского университета
 Любимов, Николай Андреевич  (1834 — после 1917) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Любимов, Николай Викторович (род. 1971) — российский политик, член Совета Федерации, губернатор Рязанской области (2017 — 2022).
 Любимов, Николай Иванович (1811—1875) — сенатор, тайный советник, директор Азиатского департамента.
 Любимов, Николай Матвеевич (1852—1906) — патологоанатом, ординарный профессор, ректор Императорского Казанского университета.
 Любимов, Николай Михайлович (1912—1992) — российский литературовед, переводчик, исследователь культуры.
 Любимов, Николай Михайлович (1892 — не ранее 1934) — эсер, член Учредительного Собрания.
 Любимов, Николай Моисеевич (Гольденвейзер; ?—не ранее 1965) — русский юрист и публицист, общественный деятель.
 Любимов, Николай Николаевич (1894—1975) — советский учёный-экономист, Герой Социалистического Труда.